Фонтанароза:

 Фонтанароза — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания.
 Фонтанароза, Патрис (род. 1942) — французский скрипач.